Cuvântul Kremlin se poate referi la:

 Kremlin – Oricare dintre citadelele rusești.
Kremlinul din Moscova (sau simplu, Kremlin) – sediul guvernului Rusiei (în trecut al Uniunii Sovietice) sau, la modul figurat, guvernul rus (sovietic) însuși.
 Kremlinul din Kazan – cetatea istorică principală a Rusiei, situată în orașul Kazan.
 Kremlin – un oraș din statul Montana, Statele Unite.
 Kremlin – un oraș din statul Oklahoma, Statele Unite.